Grandt ist ein Familien- und ein Ortsname: 

Familienname:
 Günter Grandt (1926–1995), ehemaliger deutscher Fußballspieler
 Herta Grandt (1907–1985), deutsche Schriftstellerin
 Michael Grandt (* 1963), deutscher Buchautor und Enthüllungsjournalist

Ortsname:
 Grandt, historischer Name des Dorfes Gronden, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Grądy Węgorzewskie, Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Grant
 Grand